Giterama kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Giterama (periodiskt vattendrag), Makamba, 
 Giterama (vattendrag), Rutana, 

Robotskapade Burundiförgreningar